Eurovizija 2002. je bila 47. Eurovizija koja se održala 25. svibnja 2002. u Saku Suurhallu, Tallinn, Estonija. Voditelji su Annely Peebo i Marko Matvere. Latvija je prvi puta pobijedila na natjecanju s Marie N i pjesmom "I Wanna". Estonija je prva država iz istočnog bloka koja je organizirala Euroviziju. Prvo su trebale biti 22 zemlje, (15 zemalja i 7 ispalih 2001.), ali ih je na kraju bilo 24, te su tako Portugal i Izrael dobili priliku.

Struktura glasovanja

Deset prvoplasiranih prema glasovanju osvajaju redom: 12, 10, te od 8 do 1 boda. Rumunjska, Rusija, Turska i Bosna i Hercegovina su imale nacionalni žiri, dok su Cipar, Grčka, Hrvatska i Malta imale i televoting i žiri. Ostali su imali samo televoting.

Rezultati

Tablica bodova

<TABLE class="wikitable">
    <FONT SIZE="-1">
 
3
0
12
6
10
6
4
0
0
0
1
4
0
0
3
0
0
0
12
8
4
8
4
0
 
12
7
0
0
0
6
4
5
6
2
8
6
7
6
1
8
2
10
0
8
5
8
1
0
 
0
0
0
1
0
0
0
7
0
0
0
0
5
0
0
12
0
0
0
0
0
12
0
0
 
0
1
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
    
    7
    2
    0
    4
     
    6
    0
    0
    0
    6
    12
    7
    0
    0
    6
    12
    12
    7
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    
    6
    0
    6
    5
    0
     
    0
    0
    5
    0
    5
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    3
    0
    0
    0
    12
    0
    0
    
    5
    0
    0
    2
    0
    0
     
    10
    0
    1
    0
    0
    3
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    8
    10
    0
    10
    6
    
    0
    7
    3
    0
    0
    5
    3
     
    6
    2
    0
    12
    10
    8
    10
    4
    0
    4
    8
    2
    2
    6
    12
    7
    
    3
    0
    0
    0
    0
    4
    0
    0
     
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    5
    12
    0
    0
    0
    
    0
    5
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
     
    1
    0
    5
    1
    0
    2
    10
    5
    0
    0
    5
    0
    3
    0
    
    0
    0
    5
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
     
    0
    0
    0
    0
    0
    3
    2
    0
    0
    3
    1
    1
    0
    
    0
    1
    4
    1
    0
    0
    0
    8
    0
    3
    0
     
    7
    10
    12
    1
    0
    0
    4
    0
    0
    7
    4
    10
    
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    5
    1
    0
    0
    10
     
    3
    3
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    4
    0
    0
     
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
0
0
7
0
3
7
0
0
3
0
0
6
0
2
 
0
0
0
0
3
0
2
0
0
0
4
0
0
1
0
7
0
0
0
0
3
0
4
0
 
2
0
10
0
0
0
0
2
0
10
0
3
8
0
0
3
0
7
10
8
12
5
8
10
 
6
0
0
4
3
2
5
0
0
1
0
2
0
2
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
 
3
4
1
0
0
0
0
0
0
0
4
3
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
7
0
 
0
7
0
0
0
10
12
8
6
10
12
5
7
10
10
4
4
2
12
4
7
6
10
5
 
0
10
7
3
8
0
0
8
5
0
12
0
12
8
0
0
0
0
0
0
4
1
7
6
 
0
0
0
0
6
2
0
7
8
0
0
2
0
2
0
0
0
1
0
5
0
0
0
0
 
0
0
4
8
10
10
12
2
10
12
7
12
8
5
6
7
5
8
8
12
6
7
0
5
 
12
0
0
0
0
0
0
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
 
<TR align=center>
<TD COLSPAN="27" bgcolor="#EFEFEF">Tablica sadrži:Crveno: Televote.Plavo: žiri.Ljubičasto: 50:50</FONT></TD>
</TR>
</TABLE>

12 Boda

Spikeri

 Austrija - Dodo Roscic
 Belgija - Geena Lisa Peeters
 Bosna i Hercegovina - Segmedina Srna
 Hrvatska - Duško Čurlić
 Cipar - Melani Steliou
 Danska - Signe Svendsen
 Estonija - Elektra
 Finska - Marion Rung
 Francuska - Marie Myriam
 Makedonija - Biljana Debarlieva
 Njemačka - Axel Bulthaupt
 Grčka - Alexis Kostalas
 Izrael - Michal Zoharetz
 Latvija - Eriks Niedra
 Litva - Loreta Tarozaite
 Malta - Yvette Portelli
 Rumunjska - Leonard Miron
 Rusija - Arina Sharapova
 Slovenija - Nuša Derenda
 Španjolska - Anne Igartiburu
 Švedska - Kristin Kaspersen
 Švicarska - Diana Jörg
 Turska - Meltem Ersan Yazgan
 Ujedinjeno Kraljevstvo - Colin Berry

karta 
 

Izbori za pjesmu Eurovizije
Estonska glazba
Manifestacije u Estoniji